Ostrowskoje (russisch ) ist ein Name folgender Orte in Russland:
 Ostrowskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Seewalde, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Ostrowskoje (Kostroma), Siedlung in der Oblast Kostroma
 Ostrowskoje (Nischni Nowgorod), Dorf in der Nischni Nowgorod